

Музика 
  — пісня Коул Портера.
 «Ночі і дні» — пісня Святослава Вакарчука.

Література 
  — роман Вірджинії Вулф, опублікований у 1919 році.

Кінематограф 
  :  — американський біографічний та музичний фільм Майкла Кертіса.
  : «Ночі і дні» — польський фільм Єжи Антчака.
  :  — польський телесеріал Єжи Антчака.
  :  — франко-швейцарсько-бельгійський фільм Шанталь Акерман.
  :  — південнокорейська комедійна кінодрама Хон Сан Су.
  : «День і Ніч» — короткометражний анімаційний фільм студії Піксар.

Примітки